Carbajal o Carbayal puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Carbajal de Fuentes, localidad del municipio de Fuentes de Carbajal;
 Fuentes de Carbajal, municipio;
 Carbajal de Rueda, localidad del municipio de Gradefes;
 Carbajal de la Legua, localidad del municipio de Sariegos;
 Carbajal de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey.

Carbajal, lugar de la parroquia de Santuyanu/San Julián, en el concejo de Bimenes;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Illano, en el concejo de Illano;
 El Carbajal, lugar de la parroquia de Ciañu, en el concejo de Langreo;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Tiraña, en el concejo de Laviana;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Arlós, en el concejo de Llanera;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Bonielles, en el concejo de Llanera;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Priandi, en el concejo de Nava;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Bendones, en el concejo de Oviedo;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Camuño, en el concejo de Salas;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Cornellana, en el concejo de Salas;
 Carbajal, lugar de la parroquia de Bárcena del Monasterio, en el concejo de Tineo.

Carbajales de Alba, municipio;
 Carbajales de la Encomienda, localidad del municipio de Espadañedo;
 Carbajalinos, localidad del municipio de Rosinos de la Requejada.

Personajes

Apellido 
 Carbajal, apellido:
Personajes con apellido Carbajal:
 Manuel de Carbajal (Plasencia, 1500 - Lima, 1550), conquistador cacereño;
 Illán Suárez de Carbajal (Talavera de la Reina, 1503 - Lima, 1544), conquistador toledano;
 Benito Suárez de Carbajal (Talavera de la Reina, 1505 - Cuzco, 1549), conquistador toledano;
 José González Longoria Carbajal (Grado (Asturias), 1827 - Oviedo, 1910), alcalde de Oviedo(h. 1870 - 1910). 
 Antonio Félix Carbajal Rodríguez (Ciudad de México, 1929), guardameta de fútbol mexicano;
 José María Carbajal «El Sabalero» (Juan Lacaze, 1943), cantante, compositor y guitarrista uruguayo;
 Enrique Carbajal González «Sebastián» (Camargo (Chihuahua), 1947), escultor mexicano;
 Francisco Carbajal Torreón, conquistador Perú;
 Víctor Carbajal (Trujillo (Perú), 1988), centrocampista peruano;
 Abril Ximena Carbajal Morales (Ciudad de México (México), 2004),mexicana;

Miscelánea 
 Puerto del Carbajal, puerto de montaña en la Comarca de La Cabrera, provincia de León.

Véase también

Carballal
Carvallal
Carvalhal
Carvajal